Кымпулунг-Молдовенеск (, , ) — город в Румынии, в жудеце Сучава.

Население 
На 2007 год население города составляет 19992 человек.

Национальный состав:
 Румыны — 98,31%
 Немцы — 0,59%
 Цыгане — 0,49%
 Украинцы — 0,29%
 Венгры — 0,17%
 Прочие — 0,16%

Известные люди 
 Левин, Лейбу — исполнитель еврейских песен, чтец, композитор-песенник.
 Паргель, Анка — румынская джазовая певица.
 Шпигельблат, Александр (1927—2013) — еврейский поэт и прозаик.
 Аркадий (Чуперкович) — митрополит.

Города-побратимы 
  Домброва-Гурнича (Польша)

Ссылки 
  Официальный сайт администрации города

Города Румынии
Сучава (жудец)